Kunovice bezeichnet

Kunovice, Stadt im Okres Uherské Hradiště, Tschechien 
Kunovice u Valašského Meziříčí, Gemeinde im Okres Vsetín, Tschechien
Kuňovice, Gemeinde im Okres Benešov, Tschechien
Siehe auch:
 Connewitz
 Cunnewitz
 Kunowice ( Kunersdorf), Dorf in Polen